Jenisch-Haus ist der Name folgender Bauwerke:

 Jenisch-Haus (Hamburg)
 Jenisch-Haus (Kempten)